Järnholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Järnholmen (ö i Finland), Nyland, Lovisa,

Sverige 

 Järnholmen, Utö, ö i Utö socken, Haninge Kommun, 

Robotskapade Finlandförgreningar